Харисвил има више значења:
 Харисвил (Роуд Ајланд)
 Харисвил (Мичиген)
 Харисвил (Јута)
 Харисвил (Њујорк)
 Харисвил (Западна Вирџинија)
 Харисвил (Охајо)
 Харисвил (Пенсилванија)